Název Bílina má více míst:
 Bílina (město) – město v okrese Teplice
 Bílina (nádraží) – nádraží v Bílině
 Bílina (zámek) – barokní zámek ve stejnojmenném městě v okrese Teplice
 Bílina (hradiště) – raně středověké hradiště nad stejnojmenným městem v okrese Teplice
 Bílina (řeka) – řeka v severních Čechách

dále se k tomuto jménu vztahuje
 Lom Bílina - hnědouhelný lom v blízkosti města Bílina
 Komenda Bílina

podobná slova
 Bilina – část obce Veselíčko v okrese Písek
 Jaroslav Bilina - starosta Dvora Králové nad Labem popravený Nacisty
 Bylina